Levine est le nom de famille de  
 Jacques Lévine (1923 - 2008), psychologue
 Claude-Samuel Lévine (né en 1967), compositeur et musicien
 Eugen Leviné (1883 - 1919), un des leaders de la République des conseils de Bavière

Articles connexes 
 Paronyme : Levin est un nom de famille

en:Levine